Balujeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bālūjeh, ort, Östazarbaijan, 
 Balūjeh, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar